Back from the Edge — второй студийный альбом британского певца Джеймса Артура, вышедший 28 октября 2016 года на лейблах Columbia Records.

История 
В первом обзоре альбома, газета The Sun дала положительную рецензию. Издание Digital Spy дало 4 звезды из 5, назвав диск «the anti-X Factor album».

Back from the Edge дебютировал на позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart, с тиражом 40,906 копий в первую неделю релиза The album was certified platinum in September 2017 by the British Phonographic Industry denoting sales of 300,000 in the UK.

9 сентября 2016 вышел трек «Say You Won't Let Go» в качестве лид-сингла альбома. Он достиг первого места британского чарта UK Singles Chart, где оставался на вершине три недели. За пределами Соединённого королевства, сингл также возглавлял чарты Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Сингапура, Индонезии и Ирландии. Музыкальное видео вышло в том же месяца и было поставлено режиссёром Felix Urbauer.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart